Die NSWRL 1925 war die achtzehnte Saison der New South Wales Rugby League Premiership, der ersten australischen Rugby-League-Weltmeisterschaft. Den Titel gewannen die South Sydney Rabbitohs, die damit zum fünften Mal die NSWRL gewannen.

Tabelle 

 Ein Freilos zählte zwei Punkte.

Weblinks 
NSWRL 1925 auf rugbyleagueproject.org

1925
Rugby 1925